Bulgária
Vetovo (Ветово), város és község Rusze megyében

 Horvátország
 Vetovo, falu Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében